Boris Nikolaevič Čičerin – filosofo russo
 Georgij Vasil'evič Čičerin – diplomatico russo
 Nikita Čičerin – calciatore russo